Сянчэн (Сюйчан) (襄城) — уезд городского округа Сюйчан провинции Хэнань (КНР).
 Сянчэн (Чжоукоу) (项城) — городской уезд городского округа Чжоукоу провинции Хэнань (КНР).
 Сянчэн (乡城) — китайское написание название уезда Чаченг Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань (КНР).
 Сянчэн (Чжанчжоу) (芗城) — район городского подчинения городского округа Чжанчжоу провинции Фуцзянь (КНР).
 Сянчэн (Сянъян) (襄城) — район городского подчинения городского округа Сянъян провинции Хубэй (КНР).
 Сянчэн (Сучжоу) (相城) — район городского подчинения городского округа Сучжоу провинции Цзянсу (КНР).